Chin-chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Quanzhou, Fujian, 
 Jinjiang (häradshuvudort i Kina, Fujian), 
 Jinjiang (häradshuvudort i Kina, Hainan), 
 Jingjiang Fenhongqu, reservoar, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar